

Світлополянська сільська рада — сільське поселення, Болотнинський район, Новосибірська область
 Світлополянська сільська рада — сільське поселення, Кетовський район, Курганська область